— японське прізвище.

Відомі носії 
 Каорі Ісіхара (нар. 1993) — японська поп-співачка, ідол, сейю і актриса.
 Сінобу Ісіхара (1879—1963) — японський офтальмолог.
 Сінтаро Ісіхара (1932—2022) — японський письменник і політик, губернатор Токіо (1999—2012).
 Сюнсо Ісіхара (1934—2020) — японський геофізик, іноземний член РАН (2003).
 Тацуя Ісіхара (нар. 1966) — японський аніме-режисер.
 Теруто Ісіхара (нар. 1991) — японський боєць ММА.
 Хесус Ісіхара (нар. 1989) — мексиканський футболіст.
 Юдзіро Ісіхара (1934—1987) — японський актор і співак, ідол японської поп-культури 1950—1960 років, молодший брат Сінтаро Ісіхари.

Див. також 
 Ітіхара